Шахтёрская — тупиковая станция Малой Донецкой железной дороги в городе Донецк. Расположена около микрорайона Гладковка.

Рядом со станцией расположено ломотивное депо ТЧ-20 Шахтёрская

Станция Шахтёрская была оборудована системой электрической централизации стрелок и сигналов. Но в 2000-х годах была снята электрическая централизация. Входной Н, выходные Ч1, Ч2 и маневровые сигналы были разобраны. Сейчас на станции стрелки переводятся вручную, то есть при помощи курбеля.

Движение поездов 
Пассажирское движение по станции осуществляется с 1 мая по конец сентября. Со станции курсирует поезд «Донецкие зори».

На станцию поезда прибывают с нечётными номерами, а после перецепки локомотива поездам присваивается чётный номер, с которым он отправляется соответственно в чётном направлении на станцию Пионерскую.

Стоимость проезда 
На станции не имеется кассы. Для покупки билета нужно обратиться к юному железнодорожнику, либо к инструктору.

По состоянию на 2019 год, билет до следующей станции стоит:

-Взрослый- 30 рублей;

-Детский (от 3-х лет до 12) — 20 рублей;

-Детям до 3-х лет — бесплатно.

Транспорт Донецка
Железнодорожные станции и платформы Донецкой области

Ссылки